Хапланов

 Хапланов, Алексей Олегович (род. 1960) — пятиборец и тренер по современному пятиборью. 
 Хапланов, Олег Павлович (род. 1937) — тренер по современному пятиборью.